Konttijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Konttijärvi (sjö, lat 66,40, long 25,73), Lappland,  (1 ha)
2. Konttijärvi (sjö, lat 66,13, long 25,97), Lappland,  (86 ha)
3. Konttijärvi (sjö, lat 66,05, long 27,88), Lappland,  (52 ha)

Se även
Konttajärvi
Kontanjärvi

Robotskapade Finlandförgreningar